

Sigle 
 Spaced Repetition System (sistema di ripetizione dilazionata) – sistema didattico, spesso implementato tramite software, volto all'ottimizzazione della memorizzazione di informazioni mediante ripetizione di nozioni dilazionate in periodi di tempo crescenti. Questo principio è alla base del Sistema d'apprendimento linguistico Pimsleur
 Srpska Radikalna Stranka' – Partito Radicale Serbo
 Supplemental Restraint System – dispositivo supplementare per la sicurezza passiva, di norma usato come sinonimo di airbagSoftware Requirement Specification – documento (standard IEEE 830) che riporta le specifiche dei requisiti del software.

 Informatica 
 Sender Rewriting Scheme' – protocollo per risolvere alcuni problemi legati alle e-mail, Sender Policy Framework e ai reindirizzamenti

Chimica
 SrS – formula chimica del solfuro di stronzio

Codici 
 SRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Marcos (Colombia)
 srs – codice ISO 639-3 della lingua sarsi